Sredzkistraße ist eine Straße in Berlin

Sredzki ist der Familienname von:

 Siegmund Sredzki (1892–1944), deutscher Widerstandskämpfer 
 Margarete Sredzki (1895–1968), deutsche Widerstandskämpferin, Ehefrau von Siegmund 
 Gerhard Sredzki (1917–1988), deutscher Widerstandskämpfer (Rote Kapelle), Sohn von Siegmund und Margarete
 Gerda Sredzki (1917–1995), deutsche Widerstandskämpferin (Rote Kapelle)